Dina Thorslund (født den 14. oktober 1993) er en dansk professionel bokser.

Hun bokser for det britisk baserede Probellum og med en managerkontrakt hos det engelske MTK Global, efter tidligere at have optrådt for den tyske promotorvirksomhed Team Sauerland og den danske promotorvirksomhed Team Vester.

Hun har været regerende WBO verdensmester i Bantamvægt siden den 25. juni 2021. 
Hun har også tidligere været WBO verdensmester i Super Bantamvægt, en titel hun sad på mellem den 25. august 2018 til den 19. juli 2021. 
Dermed er hun den første danske kvindelige bokser til at vinde verdensmesterskaber i to vægtklasser

Hun er per 18. november 2021 rangeret som verdens bedste kvindelige bantamvægter af både The Ring Magazine og BoxRec.

Hun har også tidligere vundet WBC Interim, WBC Youth og EBU Europamester titlerne i Super bantamvægt.

Amatørresultater 
Nr. 2 U/19 Nordiske mesterskaber  (-60 kg) Oslo, Norge 2010
Nr. 5 U/19 Europamesterskaber (-57 kg) Calais, Frankrig 2010
Nr. 1 Sjællands mesterskaber (-57 kg) Jyllinge, Danmark 2012
Nr. 1 Jyske mesterskaber (-57 kg) Århus, Danmark 2015

Professionelle kampe

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Boksere fra Danmark
Personer fra København